

Єлемучаш — присілок, Кузнецовське сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Єлемучаш — присілок, Нурминське сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел